Marahoue bezeichnet:

 Marahoué (Fluss), Fluss in der Elfenbeinküste
 Marahoué, Verwaltungseinheit in der Elfenbeinküste
 Nationalpark Marahoué